Audi Allroad Quattro (с 2006 г. Audi A6 Allroad Quattro) — внедорожная версия моделей Audi A6 Avant и Audi A4 Avant (c 2009 г. Audi A4 Allroad Quattro). Данная модификация отличается от оригинальной модели стандартной постоянной полноприводной трансмиссией, пневматической подвеской, большим дорожным просветом, а также увеличенными и защищёнными передними и задними крыльями. По высоте дорожный просвет можно регулировать в четыре этапа, в диапазоне с 142 мм до 206 мм. При увеличении скорости движения высота дорожного просвета автоматически уменьшается, для снижения сопротивления воздуха и устойчивости автомобиля в целом.

Первое поколение Allroad Quattro имеет заказную опцию в виде понижающего редуктора. Цены на модели данной серии в Германии на февраль 2010 начинались от € 51 300 (дизель) и € 54600 (бензиновый двигатель).


A4 Allroad Quattro

A4 Allroad Quattro B8 

В 2009 был начат выпуск Audi Allroad Quattro на базе модели Audi A4 Avant.

Характеристики двигателя

A4 Allroad Quattro B8 facelift

Характеристики двигателя

A4 Allroad Quattro B9

Характеристики двигателя

A6 Allroad Quattro

A6 Allroad Quattro C5 

Audi Allroad — полноприводный универсал повышенной проходимости, выполненный на усовершенствованной платформе Audi A6 Avant. Впервые представлен в феврале 2000 года в Женеве. Летом 2005 года производство Allroad Quattro было прекращено.

Характеристики двигателя

A6 Allroad Quattro C6 

Через два года после обновлённого A6 в мае 2006 года была запущена новая модель, которая теперь известна как Allroad Quattro Audi A6.

Характеристики двигателя 

После фейслифтинга автомобиля изменилась и линейка двигателей:

A6 Allroad Quattro C7 

Третье поколение A6 Quattro Allroad выпускается с начала 2012 года.

Характеристики двигателя

A6 Allroad Quattro C8 

Четвёртое поколение было представлено летом 2019 года. Модификация отличается решёткой радиатора с вертикальными хромированными рёбрами, серебристыми вставками в бамперах, рейлингами на крыше и защитным пластиковым обвесом по кругу.

Характеристики двигателя

См. также 
 Audi Prologue Allroad

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 A4 allroad quattro на официальном сайте Audi в России 

Автомобили Audi